Rytterne på det danske cykelhold Team CSC for 2002-sæsonen, hvor holdet hed CSC Tiscali, var:

2002